Achatinellidae är en familj av snäckor. Achatinellidae ingår i ordningen lungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Achatinellidae 14 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor
Achatinellidae